superwizja – konsultacje psychoterapeutów
 Superwizja – polski film naukowofantastyczny